ISO 8859-15, znane także jako Latin-9, bądź nieoficjalnie jako Latin-0, jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Jest ono podobne do ISO 8859-1, lecz zastępuje kilka mniej powszechnych znaków symbolem Euro i innymi znakami, których poprzednio brakowało. 

Wszystkie symbole z tego zestawu znaków jak również z Latin-1 można znaleźć w Windows-1252.

Szczegółowe różnice w stosunku do ISO 8859-1 można znaleźć w artykule opisującym ten zestaw znaków.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim łącznikiem (dywizem).

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-15 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859